Barba Negra pode referir-se à:
Edward Teach, famoso pirata
Blackbeard's Ghost (Fantasma do Barba Negra), filme de 1968
Editora Barba Negra, selo de quadrinhos da editora LeYa